En Pologne, Kępsko peut désigner :

 Kępsko, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kępsko, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.